Bluey (né le  et mort le ), était un chien Bouvier australien, appartenant à Les et Esma Hall, qui habitaient dans la ville de Rochester, située dans l'État de Victoria, en Australie.

Notes et références 

Chien connu
Animal né en 1910
Animal mort en 1939